Szvir, folyó Oroszországban
Szvir, tó Fehéroroszországban
Szvir, település Fehéroroszországban